Йо́нас Би́берг Лёссль (; ) — датский футболист. Выступает на позиции вратаря. Игрок клуба «Мидтьюлланн» и национальной сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Лёссль — воспитанник клубов «Колдинг» и «Мидтьюлланн». 2010 году он был включён в заявку основы последнего. 6 марта в матче против «Оденсе» он дебютировал в датской Суперлиги. В составе «Мидтьюлланна» Йонас дважды подряд доходил до финала Кубка Дании. Летом 2014 года он перешёл во французский «Генгам». 21 сентября в матче против «Монако» Лёссль дебютировал в Лиге 1.

Летом 2016 года Йонас перешёл в немецкий «Майнц 05», который искал вратаря на место, ушедшего в «Ливерпуль» Лориса Кариуса. 27 августа в матче против дортмундской «Боруссии» Лёссль дебютировал в Бундеслиге.

Летом 2017 года Йонас на правах аренды перешёл в английский «Хаддерсфилд Таун». 12 августа в матче против «Кристал Пэлас» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

1 июля 2019 года на правах свободного агента присоединился к футбольному клубу «Эвертон», подписав контракт на 3 года. Вторую половину сезона 2019/20 провёл в аренде в «Хаддерсфилде», где в 15 матчах пропустил 18 голов.

1 февраля 2021 года вернулся в «Мидтьюлланн», так и не проведя ни одного матча за «Эвертон».

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Дании Лёссль принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

29 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Йонас дебютировал за сборную Дании, заменив во втором тайме Каспера Шмейхеля.

В 2018 году Лёссль принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 1 матч / 1 сухой матч / 0 пропущенных голов; 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Мидтьюлланн»
 Финалист Кубка Дании (2): 2009/10, 2010/11

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»